Пло́щадь Новоде́вичьего Монастыря́ расположена в центре Москвы в Хамовниках вблизи Новодевичьего монастыря между Большой и Малой Пироговской улицами, Лужнецким и Новодевичьим проездами и улицей 10-летия Октября.

Происхождение названия 
Площадь получила название по близости к Новодевичьему монастырю. В 1928—1948 годах — площадь 10-летия Октября.

См.также 
 Новодевичий женский монастырь
 Новодевичья набережная

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ